Зырянское — название населённых пунктов в России:

 Зырянское — село в Холмском городском округе Сахалинской области.
 Зырянское — село в Зырянском районе Томской области.

См. также 
 Зырянское оледенение — позднеплейстоценовое оледенение на севере Сибири.
 Зырянское письмо — алфавит, использовавшийся коми-зырянами.
 Зырянское сельское поселение